Nakhy est un prénom dans l'Égypte antique dont :
 Nakhy, grand prêtre de Ptah ;
 Nakhy, scribe de l'armée, représenté dans la tombe TT6.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
